Ultima Thule steht für:

 nördlichster Landpunkt der Erde, siehe Nördlichste Insel der Erde
 Thule (Mythos), ein mythischer Ort, das „Ende der Welt“
 Ultima Thule (Nabokov), Romanfragment von Vladimir Nabokov
 Ultima Thule (1968), dänischer Dokumentarfilm (1968)
 Ultima Thule (2001), deutscher Kurzfilm von Holger Mandel 
 Ultima Thule (Band), schwedische Rockband
 Ultima Thule Records, das Plattenlabel dieser Band
 inoffizieller Name des transneptunischen Objekts (486958) Arrokoth